

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Long – ghiacciaio sull'isola Thurston

 Francia
 Long – comune francese

 Laos
 Long – comune laotiano, capoluogo del distretto omonimo 
 Distretto di Long – distretto laotiano

 Stati Uniti d'America
 Contea di Long – contea dello stato della Georgia
Long – census-designated place dello stato dell'Oklahoma

 Thailandia
 Distretto di Long, distretto della Thailandia

Persone

Altro 
 Long integer – in informatica "numero intero", il tipo di dato long utilizzato nella programmazione
 Long, Long, Long – brano musicale
 .22 Long – cartuccia a percussione anulare per pistole
 Jinafire Long – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia del drago cinese